

Hydronyme 
 La Kirjatch est une rivière de l'oblast de Vladimir, en Russie, et un affluent de la rive gauche de la Kliazma, donc un sous-affluent de la Volga par l'Oka.

Toponyme 
 Kirjatch est une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie, et le centre administratif du raïon de Kirjatchski. Elle est située sur la rivière Kirjatch, à  à l'ouest de Vladimir et à  au sud d'Aleksandrov.